De Bundesliga 2001/02 (vrouwen) was het 12de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 19 augustus 2001 en eindigde op 16 juni 2002.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

Referenties

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2001/02